Жуань (阮) — китайская фамилия (клан), получившая широкое распространение во Вьетнаме, где приобрела форму Нгуен (Nguyễn).
Значение слова связано с названием княжества в провинции Ганьсу, а также имеет устаревшее значение «племянник».

Известные Жуань 
 Жуань Линъюй (кит. 阮玲玉, пиньинь Ruǎn Língyù, 26 апреля 1910 — 8 марта 1935), урождённая Жуань Фэнгэн — китайская актриса немого кино. Была очень популярна у себя на родине в начале 30-х годов.
 Жуань Сянь (, 234—305) — китайский музыкант, поэт и чиновник времён династии Цзинь; один из Семи мудрецов бамбуковой рощи.
 Жуань Цзи (, 210—263) — китайский поэт, философ и чиновник эпохи троецарствия; один из Семи мудрецов бамбуковой рощи.
 Жуань Чунъу (, р.1933) — государственный и политический деятель Китая.
 Жуань Юань (, 1764—1849) — китайский интеллектуал широкого профиля: историк науки, филолог, философ, математик, антиквар, библиофил, каллиграф.

См. также 
 Сто фамилий
 Нгуен